Thomas More Madden – medico e scrittore irlandese (1838-1902)
Thomas M. Madden – giurista statunitense (1907-1976)
Thomas F. Madden – saggista e storico statunitense